Zezé do Pandeiro, nome artístico de José Almada Moreira (Juiz de Fora, Minas Gerais, 8 de janeiro de 1944) é um cantor e compositor brasileiro.

Naturais de Juiz de Fora
Compositores de Minas Gerais
Cantores de Minas Gerais
Músicos de música popular brasileira